La 18 édition de l'Universiade d'été, compétition internationale universitaire multi-sports, s'est déroulée du 23 août au 3 septembre 1995 à Fukuoka, au Japon.

Disciplines 
 Athlétisme (résultats détaillés)
 Baseball
 Basket-ball
 Escrime
 Football
 Gymnastique
 Judo
 Natation
 Plongeon
 Tennis
 Volley-ball
 Water-polo

Tableau des médailles

Lien externe 
 Site officiel de la  Universiade d'été